Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт философии Российской академии наук (Институт философии РАН, ИФ РАН) — центральное научно-исследовательское учреждение России, в котором ведётся научная работа по основным направлениям и актуальным проблемам современного философского знания.

История

Хроника основных событий 
 1918 год — создана Социалистическая академия, впоследствии реорганизованная, переименованная и с 1924 г. носившая название Коммунистическая академия (Комакадемия) (организация размещалась в здании бывшей усадьбы Голицыных на Волхонке)

 4 марта 1921 года — при факультете общественных наук МГУ создан Институт научной философии: институт учрежден в марте, первое заседание состоялось в сентябре 1921 г. (руководитель с осени 1921 до весны 1923 года — Г. Г. Шпет)
 15 мая 1924 — Институт научной философии переподчинен и вошел в состав созданной Российской Ассоциации научно-исследовательских институтов по общественным наукам (РАНИОН)
 1927 — при Коммунистической Академии открыта Философская секция
 23 ноября 1928 года — фактическое объединение возглавляемых A. M. Дебориным философской секции Коммунистической Академии и Института научной философии
 12 апреля 1929 года — постановлением Президиума ЦИК Союза ССР № 90 о слиянии секции и института создан самостоятельный Институт философии Коммунистической академии, который возглавил A. M. Деборин; при этом в системе РАНИОН продолжал действовать Институт научной философии, которому предписывалось исполнение учебной функции — подготовки научных кадров (аспирантов)
 19 сентября 1929 года — в связи с реорганизацией системы РАНИОН Институт научной философии РАНИОН был ликвидирован
 1936 год — реформа и объединение Комакадемии и Академии наук СССР (АН СССР): ликвидация Комакадемии как самостоятельной организации и её поглощение структурами АН СССР; вхождение Института философии в систему Академии наук СССР: на базе Института философии Комакадемии был создан Институт философии АН СССР.
 Зимой 1941 года Институт философии был эвакуирован в Алма-Ату, в Москве оставались несколько человек.
 С 1947 года институтом издается журнал «Вопросы философии».
 30 сентября 1955 года в составе института по постановлению Президиума АН № 492 был создан сектор психологии, на основе которого впоследствии был учреждён Институт психологии АН СССР в 1971 году.
 С 1960-х годов институтом издаётся книжная серия «Философское наследие», с 1980-х — «Историко-философский ежегодник» и серия «Памятники философской мысли».
 С конца 1991 года учреждение входит в систему Российской академии наук. В 2000—2001 годах под грифом Института была издана «Новая философская энциклопедия» (2-е изд., 2010).

В 1930-е годы Институт философии был превращён из исследовательского учреждения в идеологическое. Характеризуя его облик в советские годы,  Анатолий Арсеньев писал:
 с начала 1953 года я стал сотрудником Института философии АН СССР и воочию увидел культурный, теоретический и нравственный уровень людей, возглавляющих советскую философию. В их руках (и в руках карьеристов помельче, несть им числа) «марксизм-ленинизм» стал своеобразным «Молотом ведьм», которым сокрушали все подряд: биологию, генетику, психологию, кибернетику, всех инакомыслящих, а также просто мешающих собственной карьере (и, – хочется продолжить по М.Е. Салтыкову-Щедрину: «всех тех, кто унылым видом своим смущает благонамеренность обывателей»). Ложь, невежество, хамство, цинизм с помощью «марксизма-ленинизма» маскировались под принципиальность, преданность делу, и тому подобные добродетели.

Выселение и переезд в новое здание 

Осенью 2009 года в новостях появилась информация о выселении Института философии из здания на Волхонке (Усадьба Голицыных в Знаменском переулке). Переезд связан с тем, что юридически здание принадлежит ГМИИ им. А. С. Пушкина, который намерен расширить свои выставочные площади за счёт Института философии (Музейный городок). Однако коллектив Института философии во главе с А. А. Гусейновым выразил несогласие с этим. 23 июня 2009 года были разосланы письма на имя президента и премьер-министра РФ. Директор музея И. А. Антонова прокомментировала, что руководство Института философии ведет «себя излишне нервно, понятно, что они не хотят уезжать из центра Москвы» и что в результате расширения «ГМИИ имени Пушкина будет музеем XXI века». 

25 сентября 2015 года коллектив Института философии РАН покинул здание на Волхонке, а с 1 октября 2015 года институт начал работу в новом здании по адресу ул. Гончарная, д. 12, стр. 1.

Структура

Администрация института 
 Научно-образовательный центр
 Отдел подготовки рукописей к изданию
 Научно-организационный отдел
 Отдел научной коммуникации и популяризации науки
 Отдел кадров
 Бухгалтерия
 Отдел информационных технологий
 Канцелярия

Научные подразделения 
В 2020 году в Институте философии РАН работало свыше 250 научных сотрудников. Научные подразделения, входящие в структуру Института, перечислены ниже: 
 Сектор теории познания
 Научно-исследовательская группа «Онтология»
 Сектор логики
 Сектор социальной эпистемологии
 Сектор философских проблем творчества
 Сектор античной и средневековой философии и науки
 Сектор междисциплинарных проблем научно-технического развития
 Сектор философских проблем социальных и гуманитарных наук
 Cектор философии естественных наук
 Сектор социальной философии
 Сектор философских проблем политики
 Сектор истории политической философии
 Сектор философии российской истории
 Сектор философии культуры
 Сектор этики
 Сектор эстетики
 Сектор философии религии
 Сектор истории антропологических учений
 Сектор философских исследований идеологических процессов
 Сектор гуманитарных экспертиз и биоэтики
 Сектор методологии междисциплинарных исследований человека 
 Сектор аналитической антропологии
 Сектор истории западной философии
 Сектор современной западной философии
 Сектор восточных философий
 Сектор философии исламского мира
 Сектор истории русской философии
 Центр изучения социокультурных изменений

Журналы 
Журналы Института (учредитель и издатель: ИФ РАН)
 Вопросы философии
 Философский журнал
 Epistemology & Philosophy of Science
 Философия науки и техники
 Логические исследования
 Этическая мысль
 История философии
 Философия религии: аналитические исследования
 Историко-философский ежегодник
 Философская антропология
 Проблемы цивилизационного развития

Журналы Института (соучредитель: ИФ РАН):
 Человек

Директора

Некоторые известные сотрудники

Ныне работающие 
 Апресян, Рубен Грантович
 Вдовина, Галина Владимировна
 Гусейнов, Абдусалам Абдулкеримович, академик РАН (в прошлом директор ИФ, ныне и.о.)
 Дубровский, Давид Израилевич
 Касавин, Илья Теодорович, член-корреспондент РАН
 Лекторский, Владислав Александрович, академик РАН
 Лисеев, Игорь Константинович
 Синеокая, Юлия Вадимовна, член-корреспондент РАН
 Смирнов, Андрей Вадимович, академик РАН (в прошлом директор ИФ)

Работавшие в прежние годы 
 Батищев, Генрих Степанович (1932—1990)
 Белецкий, Зиновий Яковлевич (1901—1969)
 Гайденко, Пиама Павловна (1934—2021)
 Зиновьев, Александр Александрович (1922—2006)
 Ильенков, Эвальд Васильевич (1924—1979)
 Иовчук, Михаил Трифонович (1908—1990)
 Келле, Владислав Жанович (1920—2010)
 Межуев, Вадим Михайлович (1933—2019)
 Михайлов, Феликс Трофимович (1930—2006)
 Модржинская Елена Дмитриевна (1910—1982)
 Мотрошилова, Нелли Васильевна (1934—2021)
 Ойзерман, Теодор Ильич (1914—2017)
 Тюхтин, Виктор Степанович (1923—1988)
 Хевеши Мария Акошевна (1928—2005)
 Хоружий, Сергей Сергеевич (1941—2020) 
 Юдин, Борис Григорьевич (1943—2017)

Примечания

Литература 
 
 
 Наш философский дом. К 80-летию Института философии РАН / отв. ред. М. Н. Громов. — М.: Прогресс-Традиция, 2009.
 Реферат  И. С. Андреевой
 Пустарнаков В. Ф. История Института философии РАН в субъективном восприятии // Вопросы философии. 1999. № 10.
 Стёпин В. С., Лекторский В. А. Институту философии РАН 70 лет // Вопросы философии. 1999. № 10.
 Корсаков С. Н. Институт философии в годы Великой Отечественной войны  // Философский журнал. 2011.
 
 Корсаков С. Н. Институт философии и Великая Отечественная война  // Философия науки и техники. 2015. — Т. 20. — №. 2. — С. 179—192.

Ссылки 
 Официальный сайт ИФ РАН 
 Электронная философская энциклопедия 
 Новая философская энциклопедия 
 Новая электронная библиотека 
 Портал «Философия в России»  (создан при содействии сотрудников Института философии)
 Бурмистров К. О новых веяниях в Институте философии // Lechaim.ru, 27.12.2021

Философские организации России